I Believe ("io credo" in lingua inglese) può riferirsi a:

I Believe – album degli Spain del 1997
I Believe – brano musicale scritto nel 1953 da Ervin Drake, Irvin Graham, Jimmy Shirl and Al Stillman in 1953 e portato al successo da Frankie Laine
 I Believe – traccia dell'album Street Talk di Steve Perry del 1984
I Believe (A Soulful Re-Recording) – singolo dei Tears for Fears del 1985
 I Believe – traccia dell'album Lifes Rich Pageant degli R.E.M. del 1986
 I Believe – singolo degli EMF del 1991, dall'album Schubert Dip
I Believe – singolo dei Bon Jovi del 1993, dall'album Keep the Faith
I Believe – singolo di Marcella Detroit del 1994, dall'album Jewel
I Believe – singolo dei Bro'Sis del 2001
 I Believe – traccia del singolo The Dawn of Battle dei Manowar del 2003
I Believe – singolo di Fantasia Barrino del 2004, dall'album Free Yourself
I Believe – singolo di Skye del 2009, dall'album Keeping Secrets
I Believe – singolo di DJ Khaled del 2018
I Believe – singolo di Bob Sinclar del 2018